Архиепи́скоп Иоаки́м (, в миру И́лие Джоса́ну, ; 29 марта 1954) — епископ Румынской православной церкви, архиепископ Романский и Бузэуский (Молдавская и Буковинская митрополия)

Биография 
Родился 29 марта 1954 года в селе Сэница жудеца Нямц и был третьим из восьми детей в семье Неколая и Аники Джосану. В 1961—1969 годах обучался в средней школе в родном селе Стэница.

В 1970 году поступил послушником Монастыря Сихэстрия, где оставался до 1971 года. С 1970 по 1975 году обучался в духовной семинарии им. Вениамина Костаки при Монастыре Нямц.

В 1975—1976 году проходил военную службу в селе Пленица жудеца Долж. Место службы было намеренно выбрано так, что оно располагалось Вдали от любой деревни или поселения с церквями или монастырями. По собственном признанию: «Мы были отправлены с армией в Пленицу, от любого дыхания, чтобы мы не имели связи с Церковью. Я был компанией богословов, и среди моих коллег были нынешний епископ Нижнижунайский преосвященный Кассиан (Крэчун) (Галацкий) и преосвященный Феодосий (Петреску), архиепископ Томисский. Я служил в армии с группой актёров из Института театрального искусства и кинематографии, среди которых был Флорин Кэлинеску, тот, кто упомянул в телешоу, что он служил в армии с тремя епископами».

В 1976 году поступил на факультет православного богословия им. Патриарха Юстиниана в Бухаресте, который окончил в 1980 году, защитив работу «Суббота в неопротестантских культах и православная позиция» (), написанную под руководством диакона Петра Давида.

В 1980 году в Монастыре Бистрица принял монашество с именем Иоаким, став первым постриженником в монастыре после 30-летнего перерыва. В 1980—1985 годах трудился на восстановительных работах в Монастыре Бистрица вместе с настоятелем обители, Киприаном (Захарией).

1 марта 1981 года митрополитом Молдавским Феоктистом (Арэпашу) был рукоположен во иеродиакона. В 1982 году в том же монастыре тем же епископом был возведён в архидиакона.

В 1985 году был переведен епархиальное управление в Яссах, где занимал несколько должностей: был митрополичьим архидиаконом кафедральном соборе в Яссах, секретарём митрополита Молдавского и Буковинского Феоктиста (Арэпашу), а также сотрудником официального журнала «Mitropolia Moldovei şi Sucevei» (Молдавская и Сучавская митрополия).

30 декабря 1990 года в Монастыре Вэратик новым митрополитом Молдавским Даниилом (Чоботей) был рукоположен в сан иеромонаха. 1 января 1991 года в часовне при Ясской митрополичьей резиденции был возведён в сан протосинкелла.

7 января 1991 года он отправился обучаться в докторантуру во Францию, став первым православным румынским монахом, посланным на учебу за границу после румынской революции 1989 года.

В 1991—1994 годах обучался в докторантуре в Свято-Сергиевском богословском институте в Париже, Франция, под руководством профессоров Бориса Бобринского и Оливье Клемана. 26 октября 1994 года защитил докторскую диссертацию «Обожение человек по мысли отца Димитрия Стэнилоае» ().

Помимо учёбы, занимался во Франции разнообразной деятельностью. В 1992 году стал одним из устроителей Благовещенской монашеской общины в Розье, коммуна Полиньи и редактором просветительского бюллетеня «Rejui-toi» («Возрадуйся»), выпускаемого этой общиной. Участвовал в переустройстве румынской Западно-Европейской архиепископии и образовании первого румынского франко-говорящего прихода в Исси-ле-Мулино, пригороде Парижа. Положил французский текст Божественной литургии Иоанна Златоуста на румынско-византийский распев и организовал первые паломничества православных из Парижа к мощам святого Матурина Ларшанского. Был одним из участников перезахоронения останков митрополита Виссариона (Пую) на кладбище Монпарнас.

21 июня 1998 года в Бучумском монастыре в Яссах был возведён в сан архимандрита митрополитом Молдавским Даниилом (Чоботей).

1 мая 2000 года был рукоположен во епископа Бэкэуского, викария Романской епархии.

13 декабря 2014 года митрополичий синод Молдовской и Буковинской митрополии после консультации с ассамблеей Романской епархии тайным голосованием избрал его одним из кандидатов на вдовствующую Романскую и Бузэускую архиепископию, а 16 декабря того же года Священный Синод Румынской православной церкви 35 голосами из 45 избрал его на данную кафедру. 4 января 2015 года в архиепископском соборе святой Параскевы города Роман состоялась его интронизация.

Примечания 

Архиепископы Румынской православной церкви
Епископы Романские и Бакэуские